Achampong ist der Familienname folgender Personen:

 Kenny Achampong (* 1966), englischer Fußballspieler
 Ondine Achampong (* 2004), britische Turnerin